Master of My Make-Believe — второй студийный альбом американской певицы Сантиголд. Выпущен 24 апреля 2012 года в Великобритании и 1 мая в США лейблами Downtown Records и Atlantic Records..

Об альбоме 
Запись диска проходила в сотрудничестве со множеством различных музыкантов и под руководством продюсеров Switch и Diplo, а также Девида Ситека из группы TV on the Radio и Ника Зиннера из Yeah Yeah Yeahs.

Перед выпуском Master of My Make-Believe было представлено два сингла: «Big Mouth» и «Disparate Youth», а также песня «Go» (в сотрудничестве с Karen O), которая была представлена в 2011 году, но не была доступна для покупки до релиза альбома. Альбом достиг 21 места в чарте Billboard 200 и 33 места в UK Albums Chart.

Список композиций

Чарты

Примечания